Сергей Александрович Федотов () — советский, белорусский, российский хоккеист, защитник.

Биография 
В детстве играл за команду «Звездочка», выступавшую в турнире «Золотая шайба». На первенстве Саратовской области был замечен представителями «Кристалла», где стал тренироваться у Владимира Шевелева. Через год, после того, как Шевелев возглавил энгельсский «Химик», Федотов был приглашён в «Кристалл», где отыграл сезон первой лиги 1988/89. Перед следующим сезоном вместе с Олегом Леонтьевым и Игорем Степановым с целью прохождения армейской службы оказался в минском «Динамо», где, в отличие от партнёров, сразу отправленных в ШВСМ-«Прогресс» Гродно, провёл два сезона. По ходу сезона 1990/91 начал играть в гродненской команде, за которую выступал до сезона 1993/94, в котором провёл пять матчей за «Тивали».

Вернувшись в Россию, играл за команды «Кристалл» Саратов (1994/95 — 1995/96, 1996/97, 2001/02 — 2003/04), «Металлург» Магнитогорск (1995/96), «Северсталь» Череповец (1997/98), «Салават Юлаев» Уфа (1998/99, 2000/01), СКА СПб (1999/2000).

За сборную Белоруссии выступал в группе C1 (1994 — 2 место, 1995 — 1 место) и в группе В (1996 — 3 место). За сборную сыграл 34 матча.

Серебряный призер чемпионата Белоруссии (1993, 1994).

Тренер «Кристалла-2» Саратов в сезоне 2004/05.

Сыновья Максим (род. 2002) и Илья (род. 2003) также хоккеисты.

Ссылки 
 Сергей Федотов. Интервью
 https://forchecking.ru/player.php?id=4075
 https://r-hockey.ru/people/player/583-001-0000802-7

Хоккеисты СССР
Хоккеисты Белоруссии
Хоккеисты России
Игроки сборной Белоруссии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Кристалл» Саратов
Игроки ХК «Химик» Энгельс
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Неман»
Игроки ХК «Тивали»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Толпар»